Open GDF Suez 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 20-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Париже — с 7 по 13 февраля 2012 года. Турнир являлся первым соревнованием WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Шарапова (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анжелика Кербер со второй попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Марион Бартоли уступает оба своих финала домашних турниров и каждый раз ей не удаётся переиграть представительницу Германии.

Парный разряд

Факты 
 Лизель Хубер выигрывает 1й титул в сезоне и 49й за карьеру в туре ассоциации.
 Лиза Реймонд выигрывает свой 1й титул в сезоне и 75й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Open GDF Suez

 WTA Тур 2012

 Премьер турнир WTA

 BNP Paribas Masters 2012

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Февраль 2012 года
2012